Жене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний схід від Парижа, 16 км на північ від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1952 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5173,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Жене 
 Жене на сайті французького Національного інституту географії
 Жене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Жене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона